Artawazdes II z Medii Atropatene
 Artawazdes II – król Armenii